.mobi est un domaine de premier niveau commandité d'Internet réservé aux sites web optimisés pour l'affichage depuis un terminal mobile.
 .mobi est l'extension de fichier correspondant à un format propriétaire de livres électroniques créé par Mobipocket.com.

 Mobi est le nom du système de vélos en libre-service de Vancouver (Canada).